Paradiso (wł.) – tytuł 3. części Boskiej komedii Dantego; wyraz oznaczający raj lub niebo
 Kino Paradiso – włoski film fabularny z 1988
 kino „Paradiso” – kino w Warszawie
 Paradiso – nocny lokal w międzywojennej Warszawie
 Paradiso – klub muzyczny w Amsterdamie
 Paradiso – stacja metra w Turynie